Helwing ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Helwing, deutsche Vorderasiatische Archäologin
 Christian Friedrich Helwing (1725–1800), Lemgoer Gymnasialdirektor, Verleger, Bürgermeister von Lemgo, Mitvormund des Fürsten Leopold von Lippe
 Ernst Helwing (1803–1875), Historiker
 Friedrich Wilhelm Helwing (1758–1833), lippischer Diplomat und Politiker
 Georg Andreas Helwing (1666–1748), deutscher lutherischer Theologe und Botaniker, siehe Georg Andreas Helwig 

Siehe auch:
 Helwingsche Verlagsbuchhandlung